Максимилијан III Јозеф, изборник Баварске (Минхен, 28. март 1727 - Минхен, 30. децембар 1777) је био изборник Баварске. Био је син Карла VII, цара Светог римског царства и Марије Амалије од Аустрије.

Породично стабло 

Рођени 1727.
Умрли 1777.
Династија Вителсбах